Chefkoch steht für

 Chefkoch, die Person, die die Küchenbrigade leitet
 Chefkoch (Marke), ein deutsches Webportal zum Thema Kochen
 Jerome „Chefkoch“ McElroy, eine Nebenfigur der Zeichentrickserie South Park